Gelis — род мелких наездников из подсемейства Cryptinae семейства ихневмонид (Ichneumonidae). Паразиты насекомых и пауков.

Распространение 
Повсеместно, но главным образом в Голарктике.

Описание 
Мелкие наездники (2—5 мм), самки часто бескрылые (самцы как правило крылатые), сходные с муравьями. Основная окраска от рыжего до чёрного цвета, ноги светлее. Имеют неполный постпектальный киль, матовые бока среднегруди.  Яйцеклад длинный. Паразитируют на коконах мелких бабочек, перепончатокрылых (Braconidae, Ichneumonidae), в яйцевых коконах пауков и других.

Систематика 

Более 250 видов. Род был впервые описан в 1827 году шведским натуралистом Карл Петер Тунберг (Carl Peter Thunberg, 1743—1828).

G. abortivus (Spinola, 1851)
G. acarorum (Linnaeus, 1758)
G. aciculatus (Strickland, 1912)
G. adili (Bogacev, 1946)
G. agilis (Fabricius, 1775)
G. alator (Aubert, 1989)
G. albanicus (Fahringer, 1923)
G. albicinctoides (Schwarz, 1998)
G. albicinctus (Ruthe, 1859)
G. albipalpus (Thomson, 1884)
G. albopilosus (Schwarz, 2002)
G. alegininus (Carlson, 1979)
G. algericus (Habermehl, 1920)
G. alogus (Viereck, 1905)
G. alopecosae (Horstmann, 1986)
G. alpinus (Strobl, 1901)
G. alpivagus (Strobl, 1901)
G. alternatus (Cresson, 1872)
G. anataelianus (Ceballos, 1925)
G. anatolicus (Schwarz, 1998)
G. aneichi (Schwarz, 1998)
G. annulatus (Strickland, 1912)
G. anthracinus (Forster, 1850)
G. apantelicidus (Viereck, 1913)
G. apantelis (Cushman, 1927)
G. aponius (Schwarz, 2002)
G. apterus (Pontoppidan, 1763)
G. araneator (Seyrig, 1926)
G. areator (Panzer, 1804)
G. areolatus (Ceballos, 1927)
G. ariamus (Schwarz, 1998)
G. asozanus (Uchida, 1930)
G. asperatus (Fonscolombe, 1852)
G. atratus (de Stefani, 1884)
G. austriacus (Schwarz, 1998)
G. avarus (Forster, 1850)
G. balcanicus (Horstmann, 1993)
G. balteatus (Thomson, 1885)
G. belfragei (Ashmead, 1890)
G. bellicus (Bogacev, 1963)
G. bicolor (Villers, 1789)
G. bicoloratus (Cresson, 1872)
G. birkmani (Brues, 1903)
G. brassicae (Horstmann, 1986)
G. brevicauda (Thomson, 1884)
G. brevis (Bridgman, 1883)
G. brevistylus (Strickland, 1912)
G. brevithorax (Roman, 1936)
G. bruesii (Strickland, 1912)
G. brunneellus (Schwarz, 2002)
G. californicus (Ashmead, 1890)
G. campbellensis (Townes, 1964)
G. canadensis (Cresson, 1872)
G. canariensis (Horstmann, 1986)
G. carbonarius (de Stefani, 1884)
G. caudator (Horstmann, 1986)
G. caudatulus (Horstmann, 1997)
G. caudatus (Rudow, 1917)
G. cayennator (Thunberg, 1822)
G. cinctus (Linnaeus, 1758)
G. circumdatus (Schiodte, 1839)
G. claviventris (Strobl, 1901)
G. cockerelli (Brues, 1910)
G. coloradensis (Strickland, 1912)
G. columbianus (Ashmead, 1890)
G. compactus (Cresson, 1872)
G. constantineanui (Ciochia, 1974)
G. crassulus (Brues, 1903)
G. cursitans (Fabricius, 1775)
G. curvicauda (Horstmann, 1993)
G. cushmani (Carlson, 1979)
G. cyanurus (Forster, 1850)
G. davidsonii (Ashmead, 1896)
G. debilis (Provancher, 1886)
G. declivis (Forster, 1850)
G. delicatus (Cresson, 1872)
G. delumbis (Brues, 1910)
G. dendrolimi (Matsumura, 1926)
G. difficilis (Hedwig, 1950)
G. dimidiativentris (Rudow, 1917)
G. discedens (Forster, 1850)
G. dispar (Strickland, 1912)
G. divaricatus (Horstmann, 1993)
G. drassi (Riley, 1892)
G. edentatus (Forster, 1850)
G. elongatus (Rudow, 1917)
G. elymi (Thomson, 1884)
G. eos (Schwarz, 2009)
G. escalerai (Ceballos, 1925)
G. exareolatus (Forster, 1850)
G. excellens (Hedwig, 1961)
G. fabularis (Schwarz, 1998)
G. falcatus (Horstmann, 1986)
G. fallax (Forster, 1850)
G. fasciitinctus (Dalla Torre, 1901)
G. fenestralis (Brues, 1910)
G. ferruginosus (Strickland, 1912)
G. festinans (Fabricius, 1798)
G. fidens (Schwarz, 2009)
G. formicarius (Linnaeus, 1758)
G. forticornis (Forster, 1850)
G. fortificator (Aubert, 1980)
G. fortunatus (Schwarz, 1993)
G. fossae (Schwarz, 2002)
G. foveatus (Brues, 1910)
G. fumipennis (Horstmann, 1986)
G. fuscicorniformis (Ciochia, 1973)
G. fuscicornis (Retzius, 1783)
G. gallicator (Aubert, 1971)
G. gelechiae (Ashmead, 1890)
G. gibbifrons (Thomson, 1884)
G. glacialis (Holmgren, 1869)
G. gomerensis (Schwarz, 2010)
G. gracillimus (Dalla Torre, 1902)
G. gusenleitneri (Schwarz, 2009)
G. habilis (Brues, 1910)
G. hammari (Viereck, 1912)
G. hebraicator (Aubert, 1971)
G. heidenreichi (Habermehl, 1930)
G. helleni (Kolarov, 1993)
G. hispanicus (Schwarz, 2002)
G. hortensis (Christ, 1791)
G. hypsibatus (Schwarz, 1998)
G. inermis (Viereck, 1903)
G. infumatus (Thomson, 1884)
G. insolitus (Howard, 1897)
G. intermedius (Forster, 1850)
G. inustus (Gravenhorst, 1829)
G. inutilis (Cushman, 1927)
G. karakurti (Rossikov, 1904)
G. keenii (Harrington, 1894)
G. kermaniae (Schwarz, 2009)
G. kiesenwetteri (Forster, 1850)
G. kukakensis (Ashmead, 1902)
G. kumamotensis (Uchida, 1930)
G. laoticus (Schwarz, 2009)
G. latrodectiphagus (Hesse, 1942)
G. leiradoi (Ceballos, 1925)
G. lemae (Sonan, 1930)
G. leptogaster (Forster, 1850)
G. limbatus (Gravenhorst, 1829)
G. liparae (Giraud, 1863)
G. longicauda (Thomson, 1884)
G. longipes (Strickland, 1912)
G. longistylus (Strickland, 1912)
G. longitarsis (Schwarz, 2009)
G. lucidulus (Forster, 1850)
G. lymensis (Strickland, 1912)
G. macer (Cresson, 1872)
G. macroptera (Strobl, 1901)
G. maculatus (Strickland, 1912)
G. maderi (Fahringer, 1923)
G. maesticolor (Roman, 1933)
G. mangeri (Gravenhorst, 1815)
G. manni (Strickland, 1912)
G. margaritae (Bogacev, 1946)
G. marikovskii (Kuzin, 1948)
G. marlenae (Schwarz, 2009)
G. maruyamensis (Uchida, 1932)
G. maxi (Schwarz, 2009)
G. meabilis (Cresson, 1872)
G. meigenii (Forster, 1850)
G. melampus (Strobl, 1901)
G. melanocephalus (Schrank, 1781)
G. melanogaster (Thomson, 1884)
G. melanogonus (Gravenhorst, 1829)
G. melanophorus (Forster, 1851)
G. merceti (Ceballos, 1925)
G. merops (Schwarz, 2002)
G. meuseli (Lange, 1911)
G. micariae (Howard, 1892)
G. micrurus (Forster, 1850)
G. minimus (Walsh, 1861)
G. mitis (Schwarz, 1994)
G. monozonius (Gravenhorst, 1829)
G. morositas (Schwarz, 2009)
G. mutillatus (Gmelin, 1790)
G. nahanojus (Schwarz, 1998)
G. napocai (Ciochia, 1974)
G. nigerrimus (Dalla Torre, 1902)
G. nigrans (Schwarz, 2009)
G. nigritulus (Zetterstedt, 1838)
G. nigriventris (Brues, 1903)
G. nigrofuscus (Strickland, 1912)
G. nitidus (Horstmann, 1986)
G. nivariensis (Schwarz, 1993)
G. nocuus (Cushman, 1927)
G. notabilis (Forster, 1850)
G. obesus (Ashmead, 1902)
G. obscuratus (Strobl, 1901)
G. obscuripes (Horstmann, 1986)
G. obscurus (Cresson, 1872)
G. operosus (Schwarz, 2002)
G. ornatulus (Thomson, 1884)
G. ostarrichi (Schwarz, 1996)
G. ottawaensis (Harrington, 1896)
G. pallipes (Forster, 1851)
G. pamirensis (Bogacev, 1963)
G. papaveris (Forster, 1856)
G. parens (Schwarz, 1998)
G. parfentjevi (Meyer, 1926)
G. pauxillus (Kokujev, 1909)
G. pavlovskii (Jonaitis, 1981)
G. pennsylvanicus (Strickland, 1912)
G. perniciosus (Viereck, 1913)
G. petraeus (Schwarz, 1998)
G. pettitii (Cresson, 1872)
G. pezomachorum (Ratzeburg, 1852)
G. philpottii (Brues, 1922)
G. picipes (Gravenhorst, 1829)
G. piger (Kokujev, 1909)
G. pilosulus (Thomson, 1884)
G. popofensis (Ashmead, 1902)
G. potteri (Barron, 1987)
G. povolnyi (Sedivy, 1968)
G. problematicus (Seyrig, 1952)
G. problemator (Aubert, 1989)
G. prospectus (Schwarz, 1998)
G. prosthesimae (Riley, 1892)
G. proximus (Forster, 1850)
G. pulicarius (Fabricius, 1793)
G. pusillus (de Stefani, 1884)
G. rabidae (Barron, 1987)
G. ragusae (de Stefani, 1884)
G. recens (Schwarz, 2002)
G. robustus (Strickland, 1912)
G. rotundiceps (Cresson, 1872)
G. rotundiventris (Forster, 1850)
G. rubricollis (Thomson, 1884)
G. ruficeps (Rudow, 1914)
G. rufipes (Forster, 1850)
G. rufogaster (Thunberg, 1827)
G. rufoniger (Schwarz, 1998)
G. rufotinctus (Bridgman, 1883)
G. rugifer (Thomson, 1884)
G. sanguinipectus (Schmiedeknecht, 1932)
G. sapporoensis (Ashmead, 1906)
G. scvarskii (Rossikov, 1904)
G. schizocosae (Barron & Bisdee, 1977)
G. semirufus (de Stefani, 1884)
G. sessilis (Provancher, 1874)
G. seyrigi (Ceballos, 1925)
G. shafae (Jonaitis & Alijev, 1988)
G. shawidaani (Schwarz, 2002)
G. shushae (Jonaitis & Alijev, 1988)
G. sibiricus (Szepligeti, 1901)
G. siccus (Schwarz, 2009)
G. solus (Schwarz, 2002)
G. speciosus (Hellen, 1949)
G. spinula (Thomson, 1884)
G. spiraculus (Strickland, 1912)
G. spurius (Forster, 1850)
G. stanfordensis (Strickland, 1912)
G. stevenii (Gravenhorst, 1829)
G. stigmaterus (Cresson, 1872)
G. stigmaticus (Zetterstedt, 1838)
G. stigmatus (Ashmead, 1890)
G. stilatus (Rudow, 1914)
G. striativentris (Schwarz, 2003)
G. stricklandi (Townes, 1944)
G. takadai (Momoi, 1970)
G. tantillus (Cresson, 1872)
G. taschenbergii (Schmiedeknecht, 1897)
G. tauriscus (Schwarz, 1998)
G. tenellus (Say, 1835)
G. tenerifensis (Schwarz, 1993)
G. terribilis (Schwarz, 2002)
G. texanus (Cresson, 1872)
G. thersites (Schmiedeknecht, 1933)
G. thomsoni (Schmiedeknecht, 1933)
G. thripites (Taylor, 1860)
G. tibiator (Schwarz, 2002)
G. trimaculatus (Schwarz, 2009)
G. trux (Forster, 1850)
G. tubulosus (Fahringer, 1923)
G. turbator (Schwarz, 2002)
G. uniformis (Dalla Torre, 1902)
G. urbanus (Brues, 1910)
G. utahensis (Strickland, 1912)
G. vagabundus (Forster, 1850)
G. vasiljevi (Kokujev, 1912)
G. venatorius (Forster, 1850)
G. viduus (Forster, 1850)
G. virginiensis (Ashmead, 1890)
G. volens (Schwarz, 2009)
G. vulnerans (Forster, 1850)
G. westerhauseri (Gistel, 1857)
G. wheeleri (Brues, 1903)
G. yakutatensis (Ashmead, 1902)
G. yunnanensis (Schwarz, 2009)
G. zeirapherator (Aubert, 1966)

См. также 
 Calymmochilus dispar

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 eol.org

Cryptinae
Роды перепончатокрылых